Chase Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Chase Mountain (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Chase Mountain (Alaska)	
 Chase Mountain (Georgia)	
 Chase Mountain (Maine)	
 Chase Mountain (New Hampshire)	
 Chase Mountain (New Mexico)	
 Chase Mountain (Essex County, New York)	
 Chase Mountain (Warren County, New York)	
 Chase Mountain (Oregon)	
 Chase Mountain (Vermont)	
 Chase Mountain (Washington)